L'Express peut désigner :

Presse écrite 
L'Express, magazine hebdomadaire français, paraissant depuis 1953.
L'Express, quotidien en français et en anglais, publié à l'île Maurice, paraissant depuis 1963.
L'Express, quotidien régional suisse, édité à Neuchâtel, fondé en 1738. (plus ancien journal de langue française)
L'Express, hebdomadaire franco-ontarien basé à Toronto, au Canada, fondé en 1976.
L'Express de Madagascar, quotidien malgache, basé  à Tananarive, fondé en 1995.
L'Express du Pacifique, bimensuel canadien francophone de Colombie-Britannique, dans l'Ouest canadien fondé en 1998.

Autres 
L'Express, jeu de carte sur les trains.
L'Express 330 (), film américain réalisé par Edwin Carewe, sorti en 1919.
L'Express du colonel Von Ryan, film américain de Mark Robson, sorti en 1965.
L'Express de Plymouth, nouvelle britannique d'Agatha Christie.
L'Express de Plymouth, téléfilm britannique de Andrew Piddington, sorti en 1991.

Homonymie de titre